Klippe steht für:
 Klippe, Felsformation
 Klippe (Geologie), geographisch isolierter Teil einer tektonischen Decke
 Klippe (Münze), eckige Münze
 Klippe, Schlaggerät beim Schlagball, siehe Schlagball#Gerätschaften
 Klippe, zweiarmiger Schleppnetz-Sack, der von zwei Personen fortbewegt und beim Fischfang  verwendet wird, siehe Schleppnetzfischerei